NLB est un sigle pour :

 National Ligue B, ligue nationale de hockey sur glace en Suisse
 NLB League, ligue de basket de pays de l'ex-Yougoslavie
 Network Load Balancing, technique réseau ethernet de répartition de charge
 Northern Lighthouse Board, organisation d'aide à la navigation
 National Labor Board, agence gouvernementale américaine

Voir aussi 
 NLB banka Beograd, banque serbe
 NLB Razvojna banka Banja Luka, banque bosnienne